Algerijns basketbalteam (mannen)
 Algerijns basketbalteam (vrouwen)